Кипеть — название населённых пунктов:

Россия 
 Кипеть — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Кипеть — село в Суворовском районе Тульской области.